Jixiang bezeichnet:

 Jixiang, Großgemeinde (吉祥镇) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Jixiang (Qianjin), Dorf (吉祥村) in der Großgemeinde Qianjin in der chinesischen Provinz Heilongjiang.